Les lettres PGF peuvent correspondre à :
 Productivité globale des facteurs ;
 Portable graphics format ;
 Progressive graphics file ;
 PGF (Code IATA Aéroport de Perpignan - Rivesaltes)